Breaking up is hard to do (Neil Sedaka), een single uit 1962 van de Amerikaanse zanger Neil Sedaka
 Breaking up is hard to do (Jivin' Gene and The Jokers), een single uit 1959 van de Amerikaanse groep Jivin' Gene and The Jokers
 Breaking up is hard to do (1979), een Amerikaanse televisiefilm uit 1979, met onder anderen Billy Crystal
 Breaking up is hard to do (2010), een Amerikaanse film uit 2010, met onder anderen Demetria McKinney
 Breaking up is hard to do (ALF), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie ALF
 Breaking up is hard to do (Champs), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Champs
 Breaking up is hard to do (The Parkers), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Parkers